Steinteich ist der Name mehrerer Teiche:

der Steinteich in Ilmenau, siehe Ilmenauer Teichgebiet
der Steinteich bei Mitterteich im Oberpfälzer Wald, siehe Stiftländer Teichpfanne
der Steinteich in der Massenei, siehe Steinbach (Große Röder)